Kendricks ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Kendricks (1939–1992), US-amerikanischer Soulsänger
 Eric Kendricks (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mychal Kendricks (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sam Kendricks (* 1992), US-amerikanischer Stabhochspringer